Dombrot ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Vosges:

Dombrot-le-Sec
Dombrot-sur-Vair